Villez kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villez-sous-Bailleul, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Villez-sur-le-Neubourg, departementet Eure i regionen Normandie,